Spoy (Aube)
Spoy (Côte-d'Or)

Spoykanaal, een kanaal tussen de Duitse plaatsen Kleef en Wardhausen
een andere naam voor de Duitse buurtschap Wardhausen
een ander woord voor sluis